

Onomastica
 Mihai – nome proprio di persona maschile rumeno

Persone
 Dorina Mihai – schermitrice rumena
 Florența Mihai – tennista rumena
 Mihaela Mihai – cantante e attrice rumena